Veličina nije bitna je Shortyjev treći studijski album objavljen 2009. u Croatia Recordsu.

Popis pjesama 

Hrvatski glazbeni albumi
Albumi iz 2009.